Eric Wilson peut faire référence à :
 , bassiste du groupe de musique américain Sublime ;
 , officier britannique, récipiendaire de la Croix de Victoria ;
 , athlète américain ;
 Eric Wilson, journaliste de mode au New York Times.
 Eric Wilson (1911-1946), peintre australien.